Il diavolo bianco (Der Weiße Teufel), film diretto da Alexandre Volkoff (1930)
Il diavolo bianco, film diretto da Nunzio Malasomma (1947)
Il diavolo bianco (o Vittoria Corombona), tragedia di John Webster (1611-1612)
Il diavolo bianco, libro rosa scritto da Paul Johnston nel settembre 2008, stampato nella collana I nuovi bestsellers Special nella Serie Noir Extreme con il numero 83s dalla Arnoldo Mondadori Editore.